Vincent kan som auktorsförkortning betyda:

 Benoît Vincent
 Michael A. Vincent

Robotskapade auktorsförkortningar